Михаил Иванович Каргин (1 января 1936 — 20 марта 2010) — советский и российский организатор рыбного хозяйства, начальник Всесоюзного рыбопромышленного объединения (ВРПО) «Севрыба» г. Мурманск (1979—1989), депутат Верховного Совета СССР.

Биография 

В 1959 г. окончил факультет судовождения Мурманского ВМУ.
 1959—1963 гг. — третий помощник капитана СРТ «Нюхча» № 4237;
 1963—1964 гг. — старший помощник капитана СРТ-165 «Балхаш» в Управлении «Мурмансельдь»;
 1964—1965 гг. — старший помощник капитана ПБ «Печенга»;
 1965—1969 гг. — капитан-директор ПБ «А. Хлобыстов», «Севрыба», «Профессор Баранов»;
 1969—1974 гг. — начальник отдела безопасности мореплавания ГУ «Севрыбхолодфлота», заместитель. начальника ГУ «Севрыба»;
 1974—1979 гг. — начальник управления «Севрыбхолодфлот»;
 1979—1989 гг. — начальник ВРПО «Севрыба» г. Мурманск. Организатор новых технологий лова и обработки рыбы, участник освоения новых плавбаз и технологии круглогодичного лова мойвы;
 1989—1991 гг. — представитель МРХ СССР в Республике Перу;
 с 1991 г. — директор Ассоциации «Костромарыбхоз» г. Кострома.

Депутат Совета Союза Верховного Совета 11-го созыва (1984-1989) от Мурманской области. Делегат XXVI съезда КПСС (1986), был членом бюро Мурманского обкома КПСС, депутат Мурманского областного Совета депутатов.

Похоронен на новом городском кладбище Мурманска.

Награды и звания 

Награждён орденом "Знак Почета" (1981).

Источники 

http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=21940&year=2010&today=25&month=03

https://web.archive.org/web/20060505053950/http://55.mstu.edu.ru/history/graduates/svf.shtml

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Новом мурманском кладбище
Выпускники Мурманского мореходного училища